Зенке́вич (; ) — білоруське прізвище утворене від імені Зенка, Зенон.

Відомі носії:
 Зенкевич Володимир Іванович (1867-?) — російський генерал-майор.
 Зенкевич Лев Олександрович (1889—1970) — радянський океанолог, біолог.
 Зенкевич Михайло Олександрович (1886—1973) — російський і радянський поет, прозаїк, перекладач.
 Зенкевич Микита Львович — радянський океанолог, геоморфолог, фахівець з фотографування дна океану.
 Ольгерд Зенкевич () (1921—2009) — англійський математик і механік польського походження.
 Зенкевич Павло Болеславович (1886—1942) — російський і радянський перекладач, театральний і музичний діяч.
 Зенкевич Ромуальд Симонович (1811—1868) — фольклорист, педагог, один з перших білоруських етнографів.
 Сергій (Зенкевич) (1885—1938) — єпископ Рибінський.
 Зенкевич Олена Олександрівна — російський майор внутрішньої служби, майстер бойових мистецтв.

Див. також 
 Зенкович
 Зінкевич

Примітки 

Білоруські прізвища